Села:
 Судівка — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Судівка — Полтавська область, Полтавський район, Диканська селищна громада
 Судівка — Полтавська область, Полтавський район, Новосанжарська селищна громада

Див. також 
 Судіївка — Полтавська область, Полтавський район